П'єта́, Пієта́ () — милосердя. В образотворчому мистецтві П'єта — це сцена «Оплакування Христа» Дівою Марією, як вияв милосердя до закатованого.

Пієта (чи П'єта) також може означати:

ім'я:
 Пієта Браун (1973) — американська співачка, поет, композитор;

прізвище:
 Аґата делла Пієта (; бл. 1800 — ?) — італійський композитор, співачка та вчитель музики;
 Мікеліна делла Пієта (; бл. 1700 — 1744) — італійський композитор, співачка, скрипаль;
 Санта делла Пієта (; бл.1725/1750 — після 1774) — італійський композитор, співачка;
 Ярослав Пієта (; 1964) — польський політик (партія «Громадянська платформа»);

 Пієта — невключена територія в окрузі Мендосіно, штат Каліфорнія;
 Пієта — невелике місто на Мальті, біля столиці Валетта;

 Пієта, Пієтас () — богиня благочестя у римській міфології;
 Пієта — збірник католицьких молитов;
 Пієта () — японська дзьосей манґа Харуно Нанае;
 Пієта — філіппінський телесеріал, що виходив із 27 жовтня 2008 року по 1 травня 2009;
 Пієта — фільм-реквієм про Голодомор (режисер М. Мащенко, 1993);
 П'єта () — російський документальний фільм (режисер М. Макаров, 2011);
 П'єта — фільм південно-корейського режисера Кім Кі Дука.